

События 
 Пасха — Константин VII Багрянородный короновал сына Романа II как императора-соправителя.
 946—955 — король Англии Эдред, брат Эдмунда I.
 946—955 — папа Агапит II.
 Фатимиды взяли Реджио (Сицилия).
 Кидани взяли Кайфын, прервав тем самым торговлю шёлком.
 Извержение вулкана Пэктусан на Корейском полуострове (сопоставимо со взрывами вулканов Санторин в 1642 году до нашей эры и Тамбора в 1815 году).

Русь 

 Малолетний князь Святослав Игоревич вместе с матерью Ольгой участвовал в походе против древлян с целью мести за убийство Игоря.
 Первая поездка княгини Ольги в Константинополь, приём княгини императором Константином VII Багрянородным.

Скончались 
 Гвемар II (князь Салерно)
 Ибн Синан — математик и астроном.
 Иоанн Рыльский — святой болгарской церкви и патрон болгарского народа.
 26 мая — король Англии Эдмунд I.
 Мал — князь древлян.

См. также

Примечания